Гарбатт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарбатт, Люк (род. 1993) — английский футболист, защитник клуба «Эвертон» и молодёжной сборной Англии.
 Гарбатт, Уильям (1883—1964) — английский футболист, правый нападающий.